E56 può riferirsi a:

Codici 
E56, codice ECO di alcune linee della variante principale della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E56, da Norimberga a Sattledt

Altro 
HMS E56, sommergibile della classe E della Royal Navy